Publio Cornelio Dolabela puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Cornelio Dolabela.— Cónsul suffectus en el año 44 a. C.
 Publio Cornelio Dolabela (cónsul 283 a. C.).— Cónsul en el año 283 a. C.
 Publio Cornelio Dolabela (cónsul 35 a. C.).— Cónsul en el año 35 a. C.
 Publio Cornelio Dolabela (cónsul 10).— Cónsul en el año 10.
 Publio Cornelio Dolabela (cónsul 55).— Cónsul en el año 55.
 Publio Cornelio Dolabela (pretor).— Pretor en el año 69 a. C.